Лесная Роща — название населённых пунктов в России:

 Лесная Роща — посёлок в Никольском районе Вологодской области.
 Лесная Роща — посёлок в Ковылкинском районе Мордовии.